AQD steht für:
 Abdomenquerdurchmesser, ein Messwert im Rahmen der Pränataldiagnostik, siehe Abdomentransversaldurchmesser
 Additional Qualification Designator, Qualifikationscodes für US-amerikanisches und NATO-Militärpersonal
 Animal Quarantine Department, pakistanische Behörde zur Durchführung von Tierquarantänen
 Antarktischer Dollar, fiktive Währung, vom ISO-3166-1-Code für die Antarktis abgeleiteter Code im ISO-4217-Format
 Automated Quasar Detection, auf neuronalen Netzen basierendes Durchmusterungsverfahren nach Quasaren
 Aviation Quality Database, integriertes Toolset für Safety Management und Quality Assurance in der Luftfahrt

ʿAqd steht für:
 ʿAqd, iranische Heiratskontraktzeremonie

aqd steht für:
 Ampari Dogon (ISO-639-3-Code), Dialekt der Dogonsprache in Mali

Abkürzung